L'Appel du nord, film américain d'Oscar Apfel et Cecil B. DeMille (1914)
 L'Appel du Nord (), film américain de John Brahm (1941)